|}

Die Bahnstrecke Ancona–Lecce, auch als Adriabahn („Ferrovia Adriatica“) bezeichnet, ist eine der wichtigsten Hauptbahnen in Italien.

Geschichte 
Die Strecke wurde mit dem Gesetz Nr. 763 vom 21. August 1862 am Graf Pietro Bastogi konzessioniert.

Sie wurde in mehreren Abschnitten eröffnet:
 am 13. Mai 1863 Ancona–Pescara;
 am 15. September 1863 Pescara–Ortona;
 am 25. April 1864 Ortona–Foggia;
 am 11. August 1864 Foggia–Trani;
 am 26. Februar 1865 Trani–Bari;
 am 29. April 1865 Bari–Brindisi;
 am 15. Januar 1866 Brindisi–Lecce.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke ist 591 km lang, ist elektrifiziert und fast komplett zweigleisig ausgebaut (für die vollständige Zweigleisigkeit fehlt der Abschnitt zwischen Termoli und Lesina).

Streckenverlauf 
Ancona wird im Tunnel Galleria Vallemiano südwestwärts verlassen, um das Massiv des Monte Conero in dessen Hinterland zu umfahren. Die Bahnstrecke gelangt bei Varano in das Tal des Aspio, dem bis zum neuerlichen Erreichen der Küstenlinie bei Porto Recanati südwärts gefolgt wird. Ab der Küste hält sich die Trassierung in meist sehr geradlinigem Verlauf an ebendiese bzw. den flachen Küstenstreifen und erreicht so Pescara, dessen Bahnhof etwas landeinwärts verschoben ist. Bis Ortona ändert sich an der adrianahen Streckentopographie nichts, südöstlich davon werden die steilen Küstengebirgspartien mittels mehrerer kilometerlanger Tunnels im Rahmen des zweispurigen Ausbaus bis Vasto-San Salvano umgangen.

Dann folgt die Bahnstrecke wieder unspektakulär der Küste und biegt schließlich beim Lago di Lesina südwärts ins Landesinnere, genauer: In die Ebene von Foggia ein, das südöstlich Richtung Barletta, wo wieder die Adria tangiert wird, verlassen wird. Neuerlich problemlos entlang der Küstenlinie angelegt, gelangt man nach Bari und weiter nach Monopoli, von wo ab die Bahnstrecke sich etwas weiter landeinwärts in der Küstenebene zurückzieht. Über Brindisi wird schließlich im flachen Landesinneren Lecce erreicht.

Einzelnachweise

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 103 (Ancona–Pescara)
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 104 (Pescara–Termoli)
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 132 (Termoli–Bari)
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 133 (Bari–Lecce)

Weblinks 

Bahnstrecke in den Marken
Bahnstrecke in den Abruzzen
Bahnstrecke in Molise
Bahnstrecke in Apulien